El término Eugenia, un nombre propio de mujer, puede aludir, en esta enciclopedia:

 a Eugenia, un nombre femenino;

Personas
 a Isabel Clara Eugenia;
 a la emperatriz Eugenia de Montijo, consorte de Napoleón III;
 a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, consorte de Alfonso XIII de España;
 a Eugenia Ravenna Grand;
 a María Eugenia Ríos;

Santas y beatas 
 Santa Eugenia, festividad: 25 de diciembre;
 Beata Eugenia Joubert, festividad: 2 de julio;
 Beata Eugenia Picco (1867–1921), festividad: 7 de septiembre;
 Beata Eugenia Rivasco (1845–1900), festividad: 30 de diciembre;
 Santa María Eugenia de Jesús Milleret de Brou (1817–1898), festividad: 10 de marzo;
 Beata María de la Providencia Smet o Eugenia Smet (1825–1871), festividad: 7 de febrero.

Astronomía

 al asteroide (45) Eugenia;

Botánica
 al género Eugenia de la familia de las Myrtaceae;

Transporte
 a la estación Eugenia, del Metro de la Ciudad de México;

Telenovelas
 a la telenovela argentina Eugenia.

Véase también 
 Eugenio (desambiguación)
 Santa Eugenia (desambiguación)